Нуева Револусион има више значења:

 Нуева Револусион (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Револусион (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Револусион (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Револусион (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику